Arlanza bezeichnet:

 Arlanza (Schiff), Passagierschiff von 1912
 Arlanza (Schiff, 1960), Passagierschiff von 1960
 Arlanza (Fluss), Fluss in Spanien
 Arlanza (D.O.), Weinbaugebiet in Spanien
 Arlanza (Comarca), Verwaltungseinheit in Spanien
 Arlanza (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten